Il doppio del torneo di tennis Cardiff Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Philipp Petzschner e Alexander Peya che hanno battuto in finale Filip Prpic e Björn Rehnquist 4-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Philipp Petzschner /  Alexander Peya (Campioni)
 Martin Lee /  Jonathan Marray (quarti di finale)

 Massimo Dell'Acqua /  Uros Vico (quarti di finale)
 Paul Baccanello /  Andrew Coelho (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Cardiff Challenger 2006